Cooper River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Cooper River (New Jersey)
 Cooper River (South Carolina)
 Cooper River (Cle Elum River), in Washington